King Range kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 King Range (bergskedja i Antarktis),

USA 

 King Range (bergskedja i USA), Kalifornien, Humboldt County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar